Данило Монтальди (; 1 июля 1929 — 27 апреля 1975) — итальянский , , писатель и эссеист. Один из теоретиков операизма и автономизма.

Книги 

 Milano, Corea. Inchiesta sugli immigrati con Franco Alasia. 1960
 Autobiografie della leggera. 1961
 Militanti politici di base. 1971
 Korsch e i comunisti italiani. Contro un facile spirito di assimilazione. 1975
 Saggio sulla politica comunista in Italia 1919—1970. 1976
 Bisogna sognare. Scritti 1952—1975. 1994

Персоналии по алфавиту
Социологи Италии
Историки Италии
Историки-марксисты
Теоретики марксизма
Левые коммунисты
Социологи по алфавиту
Революционеры Италии
Переводчики Италии